Goldhagen ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Goldhagen (* 1959), US-amerikanischer Soziologe und Politikwissenschaftler
 Erich Goldhagen (* 1930), US-amerikanischer Historiker
 Heinrich Philipp Goldhagen (1746–1826), deutscher Jurist und Kriminaldirektor 
 Hermann Goldhagen (1718–1794), deutscher Theologe und Hochschullehrer

 Wilhelm Goldhagen (1901–1964), deutscher Politiker (CDU)